Bartelt ist der Familienname folgender Personen:

 August Bartelt (1863–1947), Lehrer/Schulleiter, Konrektor, Organist und Heimatforscher der Stadt Ueckermünde
 Axel Bartelt, deutscher Verwaltungsbeamter
 Christian Bartelt (1931–2020), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Emil Bartelt (1870–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Parlamentarier
 Franz Bartelt (* 1949), französischer Schriftsteller
 Konrad Bartelt (* 1880; † nach 1951), deutscher Chemiker, der Hochschullehrer in China wurde
 Ralf-Norbert Bartelt (* 1956), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU)
 Ute Bartelt, deutsche prähistorische Archäologin